Сезон 1963/64 — 54-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 53-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1963/64
Чемпионат Австрии 1963/64 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1963/64 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1963/64 на сайте AustriaSoccer.at

1963/1964
Аустрия Вена